°R steht für:

 Grad Rankine, siehe Rankine-Skala
 Grad Réaumur, siehe Réaumur-Skala